Itilliarsuk bezeichnet:
 Itilliarsuk (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Itilliarsuk (Uummannaq), Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Itilliarsuk (Bucht, bei Saqqaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itilliarsuk (Bucht, Torsukattak), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itilliarsuk (Gletscher), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland